TOR1AIP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 583 амінокислот, а молекулярна маса — 66 248.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки